Příjmení Brůžek nosí více významných osobností:

 Miloslav Brůžek (1923–1991) – český a československý politik KSČ
 Vladimír Brůžek (1935–2011) – český geofyzik, meteorolog a klimatolog
 Zdeněk Brůžek (1933–2000) – středoškolský pedagog z Rakovníka, český a československý politik

Odkazy

Externí odkazy